Szwajcaria:
 Mustér – retoromańska nazwa gminy Disentis/Mustér

Zobacz też
 Disentis/Mustér
 Muster